Aktuar oder Actuar (lateinisch actuarius ‚Schnellschreiber‘) steht für:
 Actuarius (Römisches Reich), Diensttitel im Senat bzw. Militär des antiken Rom
 Schreiber, Berufsbezeichnung im Mittelalter
 Gerichtsschreiber, siehe Schreiber#Gerichtsschreiber
 Aktuar (Recht), veraltete Bezeichnung eines unter öffentlicher Autorität zur Niederschrift des Verhandelten und zur Aufsicht über die daraus entstandenen Akten eidlich verpflichteten Rechtsverständigen, siehe Schreiber#Gerichtsschreiber
 Name bzw. Dienstbezeichnung des byzantinischen Arztes Johannes Actuarius
 Verwaltungsaktuar, Verwaltungsfachmann in Württemberg und in Bayern
 Aktuar (Versicherungswirtschaft), ein Versicherungsmathematiker
 Schriftführer eines Vereins in der Schweiz
 einen akademischen Beinamen, siehe Beiname #Akademische Beinamen

Siehe auch: